Sommerwind steht für:
 Sommerwind, Lied (1965) von Henry Mayer (Komponist) für Grethe Ingmann (deutscher Text von Hans Bradtke)
 Summer Wind, englische Übersetzung von Bradtkes Text durch Johnny Mercer (1965)
 Summer Wind, Interpretation von Mercers Übersetzung durch Wayne Newton (1965)
 Summer Wind, Interpretation von Mercers Übersetzung durch Bobby Vinton
 Summer Wind, Interpretation von Mercers Übersetzung durch Perry Como
 Summer Wind, Interpretation von Mercers Übersetzung auf Strangers in the Night von Frank Sinatra (1966/1990)
 Summer Wind, Interpretation von Mercers Übersetzung als Singleauskopplung von Frank Sinatra (1966)
 seitdem zahlreiche Coverversionen von Sinatras Version durch Shirley Bassey, Fun Lovin' Criminals, Michael Bublé, James Dean Bradfield, Barry Manilow, Westlife, Willie Nelson
 En sommervind, norwegische Version (1972) von Per Asplin

 Sommerwind, Lied (1989) von den Flippers, siehe  Die Flippers/Diskografie #Weitere Singles
 Sommerwind (Vanessa-Mai-Lied), Lied (2020) von Vanessa Mai

 Im Sommerwinde, Gedicht von Bruno Wille (vor 1904)
 Im Sommerwinde, Idyll (nach dem Gedicht von Bruno Wille) von Anton Webern (1904/1999)
 Im Sommerwind (In the Summer Wind), Orchesterwerk (nach dem Idyll von Anton Webern/Bruno Wille) von den New Yorker Philharmoniker (2010, Dirigat Alan Gilbert)
 Im Sommerwind, Chor (nach dem Idyll von Anton Webern) von Clytus Gottwald (2014)

 Sommerwind, deutscher Fernsehfilm (2001)

 Sommerwind (Rose), Rosensorte von Kordes (1985), siehe Liste von Rosensorten #S

Siehe auch:

 Versuchung im Sommerwind